

Tramway 
 Ancienne ligne 466A Liège - Fouron-le-Comte du tramway vicinal de Liège (SNCV Liège) ;
 Ancienne ligne 466B Liège - Blegny du tramway vicinal de Liège (SNCV Liège).

Voir aussi 
  

466